Sito Pons 500cc Grand Prix (сокр. Sito Pons) — компьютерная игра в жанре мотосимулятор, разработанная и изданная испанской компанией  в  году.

Игра основывается на карьере испанского гонщика Сито Понса, который стал победителем в соревнованиях по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах в 1988 и 1989 году с объёмом двигателя до 250 см3. В 1990 году Сито Понс переходит в категорию до 500 см3 и игроку даётся возможность поучаствовать в соответствующих соревнованиях в роли одноимённого гонщика, управляя его мотоциклом во время прохождения 14 известных гоночных трасс. Игровой процесс базируется на контроле скорости мотоцикла при маневрировании и прохождении трассы. Игра предлагает несколько режимов от практики по отработке навыков до участия в мировом чемпионате.

Sito Pons выпущена в конце 1990 года для компьютеров ZX Spectrum, MSX, Amstrad CPC и DOS. В 1991 году игра вышла в составе сборника Powersports. Сотрудничество в издании и распространении велось с испанскими компаниями  и .

Игровая пресса положительно встретила Sito Pons — хорошо отозвалась о графике, реализме и чувстве скорости; рецензенты отметили высокую сложность игры; к недостаткам было отнесено качество звукового сопровождения.

Сеттинг 

Sito Pons помещает игрока в 1990-й год на место известного в Испании на то время мотогонщика Сито Понса. Действие происходит на 14 реальных гоночных трассах, таких как «Лагуна Сека», «Херес», «Хунгароринг» и тому подобные. Конкурентами выступают 7 известных гонщиков, в число которых входят Кевин Шванц, Эдди Лоусон, Уэйн Рейни и другие. В то время Сито Понс имел большую известность, так как он выиграл чемпионаты по шоссейно-кольцевым гонкам 1988 и 1989 годов в классе с объёмом двигателя до 250 см3 и в следующем году он принял решение об участии в главном чемпионате — в классе до 500 см3. На начало игры завершается чемпионат 1990 года, в котором Сито Понс занимает 10-е место. В рассматриваемые годы идут не только спортивные состязания, но и гонка автомобильной индустрии, которая стремится создавать все более мощные и быстрые машины. В распоряжении Сито Понса мотоциклы Honda, и компания перенимает некоторый опыт с его модели с двигателем объёма до 250 см3. В то же время для того, чтобы в соревнованиях был значим человеческий фактор, Международной мотоциклетной федерацией принимаются меры в ограничении мощности и требования к минимальной массе мотоцикла.

И таким образом на рубеже 1990/1991 годов Сито Понс готовится новому чемпионату, а покупатели приобретали игру, дающую им возможность принять вызов и взять на себя роль известного испанского мотогонщика, и так стать соучастником происходящего.

Игровой процесс 

Игра представляет собой мотосимулятор, выполненный в изометрической спрайтовой графике с видом сверху. Вид выполнен таким образом, что моделирует телевизионную трансляцию с соревнования, в которой внимание приковано к мотоциклисту игрока. Sito Pons использует горизонтальный и вертикальный скроллинг при движении, а во время поворотов фокус изменяется таким образом, чтобы игрок видел трассу согласно текущему вектору управляемого мотоцикла.

Игровые механики 
Управление построено таким образом, что при поворотах влево и вправо управляемый мотоцикл поворачивается против и по часовой стрелке соответственно. У игры графика спрайтовая, и мотоциклы отображаются в одном из восьми направлений (по вертикали, горизонтали или диагонали с разницей в 45°), в каждом из которых есть ещё по две степени наклона влево и вправо (см. илл.). Трассы же таковы, что трек может идти только согласно описанным 8 направлениям. Если игрок не поворачивает влево или вправо, то его мотоцикл стабилизируется в одном из 8 направлений. В начале поворота мотоцикл наклоняется и начинает смещаться в соответствующую сторону, и только через некоторое время осуществляется поворот на 45°. Таким образом, наклоны позволяют игроку маневрировать в рамках направления трассы, а более долгая активизация поворота изменяет вектор движения по 45° и это согласовано с геометрией трека.

В Sito Pons игрок в начале может выбрать один из четырёх уровней сложности. С повышением сложности каждый уровень улучшается поведение гонщиков-конкурентов, а также становятся более строгими условия падения с мотоцикла. Искусственный интеллект гонщиков включает в себя не только оценку ситуации на трассе, но и повышение риска в случае недостаточного числа очков в зачёте или ошибки во время движения по треку. Во время прохождения трассы игроку нужно удерживать мотоциклиста на покрытии трека, а если этого не удаётся, то спортсмен падает и мотоцикл после движения по инерции останавливается. После гонщик садится на мотоцикл, и игрок может самостоятельно вернуться на трассу и продолжить гонку. Если же падение было «тяжёлым» (например, столкновение с препятствием вне трассы), то на этом гонка для потерпевшего заканчивается. Падения могут происходить при иных обстоятельствах: резком наборе скорости или маневрировании, столкновении с другими мотоциклами и других. При этом игровая механика опережения такова, что при небольшой разнице в скорости два участника соревнования могут двигаться очень близко. Ещё одним элементом сложности является наличие у управляемого мотоцикла Honda 6 передач. На первых двух уровнях сложности они переключаются автоматически, а на последующих это уже нужно делать игроку самостоятельно. Применение ручной коробки передач позволяет получить гонщику дополнительную свободу, например, полноценно использовать передачу при разгоне или помогать двигателем при торможении.

Режимы 
Игра имеет несколько режимов, основным из которых является участие в мировом чемпионате. В случае его выбора игрок последовательно проходит все 14 трасс, для каждой из которых по результату даётся некоторое число очков. В итоге победителем становится тот из гонщиков, кто набрал наибольшее число очков. Для каждой из трасс и для каждого из гонщиков сначала проводится квалификационный заезд, который представляет собой прохождение одного круга трека на время. По результатам квалификации формируются стартовые места гонщиков в основном заезде, в котором участвует до 8 мотоциклистов и им нужно пройти три круга за минимальное время, что и формирует результат всей трассы. После подведения итогов происходит переход к следующей трассе.

Кроме основного режима Sito Pons предлагает режим практики, когда игрок может выбрать любую трассу и тренироваться на ней без соперников произвольное время. Следующим режимом является Гран-при одной из трасс на выбор игрока. Ещё одним режимом является демонстрация, когда стартует мировой чемпионат, а мотоциклом игрока управляет компьютер. В этом случае игрок становится зрителем телевизионной трансляции, в центре которой находится Сито Понс. В режиме мирового чемпионата в Sito Pons имеется возможность сохранения состояния игры по завершении трассы, когда игроку предоставляется пароль, в котором зашифровано состояние игры (трасса, очки спортсменов и т. д.). Соответственно, игрок может восстановить и продолжить игру при наличии такого пароля.

Разработка и версии игры 
Sito Pons была создана компанией Zigurat Software в конце периода, известного как золотой век испанской индустрии компьютерных игр. В 1990 году Zigurat Software разработала три игры, которые были сфокусированы на спортивных звёздах. Сначала это были Carlos Sainz: Campeonato del Mundo de Rallies об автогонщике Карлосе Сайнсе и Emilio Sanchez Vicario Grand Slam о теннисисте Эмилио Санчес. Третьей игрой в этой серии стала Sito Pons о мотогонщике Сито Понсе. При этом с мотогонщиком сотрудничество проходило в форме .

Игра была создана тремя людьми: программированием занимались Фернандо Рада Бриге () и Карлос Гранадос Мартинес (), над графикой работал Хорхе Гранадос Мартинес (), а геймдизайном занимались все трое упомянутых сотрудников Zigurat Software. Sito Pons вышла приблизительно в одно и то же время для платформ ZX Spectrum, MSX, Amstrad CPC и DOS в конце 1990 года. Издание и распространение игры проводилось совместно с испанскими компаниями  и .

Публикация в Microhobby с рецензией о Sito Pons вышла в декабре 1990 года, и в кассете журнала предоставлялась демоверсия игры. В следующем году Sito Pons была переиздана на дискете для компьютеров ZX Spectrum 128 в составе сборника Powersports, в котором было четыре спортивных игры от Zigurat Software.

Оценки и мнения 

В обзоре Microhobby игра описана как особенный и настоящий качественный продукт. По мнению редакции, игра великолепно реализована, и особенно в этом плане выделяется реализм, а также графика с выбранной перспективой телевизионной трансляции. Дополнительно похвалы удостоились играбельность и создание чувства скорости.

В рецензии Micromania были отмечены документация и наличие демонстрационного режима. Сама же игра охарактеризована прежде всего как сложная, в которой для приемлемых результатов игроку «потребуется потратить много часов». Положительные отзывы были оставлены по качеству графики и её реализма, управление было описано как точное, в скроллинг оказался «невероятно хорошим». Из недостатков критик указал на чрезмерно высокую сложность и звуковое оформление, так как оно свелось к неприятному и непрерывному звуку двигателя.

В 2014 году была опубликована ретро-рецензия на Sito Pons в испанском IGN. В этой статье игра была записана в одну из самых лучших 8-разрядных программ, в которой удачно были реализованы изометрическая перспектива и скорость, но в то же время, Sito Pons оказалась чрезвычайно сложной. Сравнивая версии для разных платформ, было отмечено, что игра для Amstrad CPC была самой лучшей относительно проработки графики, так как в ней цветов было больше двух, что отличало её от версии для ZX Spectrum. Относительно игрового процесса рецензент сообщил, что версии для всех платформ после некоторого освоения становятся практически одинаковыми.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Sito Pons 500cc Grand Prix на Computer Emuzone .
 .

Компьютерные игры 1990 года
Гоночные компьютерные игры
Мотосимуляторы
Игры для ZX Spectrum
Игры для MSX
Игры для DOS
Игры для Amstrad CPC
Компьютерные игры, разработанные в Испании
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с изометрической графикой